Якушиха — название населённых пунктов в России:

 Якушиха — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Якушиха — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.